La palabra konak o Konak puede referir a:

Arquitectura 
 Konak: un palacete o mansión durante el Imperio otomano, muchas veces cumplía un rol administrativo. El término turco konak siginfica «residencia; hotel particular» (no debe confundirse con la palabra sarai que significa castillo o palacio) .

Toponimia

Bulgaria 
 Konak: una aldea del oblast de Popovo.

Croacia 
 Konak: une localidad de  de la municipalidad de Vrbovec, Comitado de Zagreb.

Serbia 
 Konak: una aldea de la Provincia Autónoma de Voivodina, en la municipalidad de Sečanj, en el distrito del Banato central.

Turquía 
 Konak: un distrito de la provincia de Esmirna;
 Konak: nombre turco moderno (aplicado oficialmente desde los 1960 en la cartografía de Turquía) de una ciudad en ruinas desde el 1915, que fue sede del patriarcado cristiano neoasirio nestoriano ;
 Konak: una estación de la Línea 1 del Metro de Esmirna.